Села:
 Маразліївка — Одеська область, Білгород-Дністровський район, Дивізійська сільська громада
 Маразліївка — Одеська область, Білгород-Дністровський район, Маразліївська сільська громада